Kimiko Date-Krumm era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha deciso di non partecipare.

Il singolare del torneo di tennis Blossom Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Varatchaya Wongteanchai che ha battuto in finale Nadežda Kičenok 6–2, 65–7, 7–65.

Teste di serie 

  Nadežda Kičenok (finale)
  Yi-Fan Xu (secondo turno)
  Sheng-Nan Sun (primo turno)
  Chin-Wei Chan (semifinale)

  Akiko Ōmae (primo turno)
  Noppawan Lertcheewakarn (secondo turno)
  Han Xinyun (secondo turno)
  Shūko Aoyama (primo turno)

Qualificate 

  Fangzhou Liu (primo turno)
  Wang Yafan (quarti di finale)

  Hao Chen Tang (quarti di finale)
  Miki Miyamura (secondo turno)

Wildcard 

  Yi Yang (primo turno)
  Jing-Jing Lu (secondo turno)

 Zhaoxuan Yang (primo turno)
 Ran Tian (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Blossom Cup 2013